DÜ steht für:
 Datenübertragung
 Dienste in Übersee, Entwicklungsorganisation
 Direktübertragung, siehe Liveübertragung
 Dubliner Übereinkommen

Abkürzung